Acròtat, príncep espartà
 Acròtat d'Esparta, rei d'Esparta i net de l'anterior